Yahoo! UI Library — библиотека JavaScript для создания богатых интерактивными возможностями приложений или/и пользовательского интерфейса.
 Yui (певица) — Ёсиока Юи, популярная японская поп-/рок-исполнительница, актриса.